

Biografia 
Rubino Nicodemi (registrato all’anagrafe come Cherubino) nacque a Penta il 14 gennaio 1850 da Gennaro e Palumbo Filomena e, ad appena venti anni, si laureò in matematica pura presso l’Università di Napoli di cui diventò, nel 1876, professore ordinario. 

Nel 1925 il governo fascista lo mise a riposo per aver firmato il Manifesto "quartarellista". 

Ritornato a Penta, si spense la sera del 9 giugno 1929. Ai suoi funerali parteciparono insigni professori di Napoli e di Salerno, i Giovanardi, il Generale Ianniello e una folla commossa di concittadini. Fu sepolto nel Cimitero di Lancusi. 

Nel 1949, in suo ricordo, fu murata, sulla facciata della sua casa a Penta, una lapide commemorativa. All’insigne matematico il Comune di Fisciano ha intitolato la locale Scuola media (nella seduta del 21 marzo 1962) e una strada della frazione Penta.

Opere 
Fu titolare per molti anni della cattedra di Applicazioni di Geometria Descrittiva del Politecnico di Napoli, durante i quali svolse un interessantissimo corso di studi sulla prospettiva, sui piani e sulla teoria delle ombre. Per i suoi meriti di studioso e ricercatore nel 1883 fu nominato membro dell’Accademia Pontaniana dove si distinse per il suo impegno e la sua indiscussa moralità. 

Ha lasciato un gran numero di pubblicazioni scientifiche tra le quali meritano di essere ricordate: "Elementi di geometria descrittiva", "Spostamento di una figura piana nel suo piano", "Voltometria", "Stercotonia", "Piani quadrati", "Assometria", "Prospettiva".

Note

Voci correlate
 Penta
 Fisciano
 Università di Napoli

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Comune di Fisciano
 I.C. "Rubino Nicodemi" Fisciano